«Гобіт, або Туди і звідти» () — роман-казка Дж. Р. Р. Толкіна.
 Гобіти () — один із вигаданих народів, що мешкав у Середзем'ї в легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна.
 Людина флореська — викопний вид людей, названий «гобітами» на честь істот, вигаданих Толкіном.